Вольтер Боєр (,  27 вересня 1937, Коуван, Манітоба) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1958 року виступами за команду «Герші Берс» в АХЛ.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 9 років, захищав кольори команд «Піттсбург Пінгвінс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Вінніпег Джетс», «Окленд Сілс» та «Чикаго Блекгокс».

Загалом провів 380 матчів у НХЛ, включаючи 15 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Досягнення та нагороди 
 Володар Меморіального кубка (1956)

 Володар Кубка Колдера (1965)

 «Почесний член» хокейного залу слави Манітоби

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Каліфорнія Голден-Сілс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ВХА